Kettemann ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Kettemann (1897–1971), deutscher Maler
 Matthias C. Kettemann (* 1983), österreichischer Jurist
 Ralf Kettemann (* 1986), deutscher Fußballspieler